Арепьев — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.
 Арепьев, Николай Фёдорович (псевд. А.; А— в, Н.; Богородичанин; Н. А.; Репьев, А.; Феодорович, Н.; Шале; Экуте ; 1852-?) — российский журналист, педагог и публицист; автор учебника «География России» (1908).

Примечания